Lunan Ruben Gabrielsen (ur. 10 marca 1992 w Lenie) – norweski piłkarz występujący na pozycji środkowego obrońcy w amerykańskim klubie Austin FC oraz reprezentacji Norwegii.

Statystyki kariery

Klubowe

Reprezentacyjne

Sukcesy

Klubowe 
 Molde FK
 Mistrzostwo Norwegii: 2014, 2019
 Zdobywca Pucharu Norwegii: 2014

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Urodzeni w 1992
Reprezentanci Norwegii w piłce nożnej
Piłkarze Lillestrøm SK
Piłkarze Molde FK
Piłkarze Toulouse FC
Piłkarze FC København